Tomi – antico nome latino di Costanza in Romania
Tōmi – città giapponese della prefettura di Nagano
Vicente Ehate Tomi (1968) – politico equatoguineano